Шарбоннье может означать:

 Шарбоннье, Гаэтан (род. 1988) — французский футболист.
 Шарбоннье, Лионель (род. 1966) — французский футболист, вратарь.
 Шарбоннье, Стефан (1967—2015) — французский карикатурист, журналист издания «Charlie Hebdo».

См. также